Die 55. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 7. bis zum 15. August 1961 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Mit der Südafrikanerin Sandra Reynolds gab es zum ersten Mal seit Dorothy Head 1952 wieder eine weibliche Dreifachsiegerin. Dabei verteidigte sie ihre beiden Titel im Einzel und im Mixedwettbewerb diesmal an der Seite des Australiers Bob Hewitt. Im Doppel löste sie mit ihrer Landsfrau Renée Schuurman die Britin Christine Truman, die in den USA mit um den Wightman Cup spielte, und Edda Buding ab, die es vorgezogen hatte, ebenfalls in den USA zu spielen. Bob Hewitt gewann noch einen weiteren Titel im Doppel zusammen mit seinem Landsmann Fred Stolle.

Den Titel im Herreneinzel gewann der frisch gebackene Wimbledon-Sieger Rod Laver, der im Halbfinale in fünf Sätzen gegen Wilhelm Bungert gewann. Das Halbfinale erreichte auch Margot Dittmeyer bei den Damen. Das erste Mal nahm die 19-jährige Helga Niessen in Hamburg teil.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 8. bis 16. August 1961, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XV. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1961)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1961